

Cinema 
Champagne per due dopo il funerale (Endless Night) – film del 1972 diretto da Sidney Gilliat

Letteratura 
Nella mia fine è il mio principio (Endless Night) – romanzo di Agatha Christie del 1967
Endless Night – racconto di Karl Edward Wagner del 1987
Notte senza fine (Endless Night) – romanzo di Richard Laymon del 1999

Musica 
 Endless Night – singolo di Bonnie Tyler del 1991
 Endless Night – singolo delle Halcali del 2010
 Endless Night – singolo dei Trivium del 2017